ITS poate fi:

 Infecție cu transmitere sexuală
 Scara Internațională de Temperatură din 1990, (ITS-90), un standard de calibrare a măsurătorilor de temperatură.

Vezi și 
 IT&S - o companie distribuitoare de produse IT